Андре́й Беля́ев:
 
 Беляев, Андрей Владимирович (род. 1968) — советский и белорусский гребец-каноист. Беляев, Андрей Юрьевич — российский спортсмен-пауэрлифтер, рекордсмен.